UFC on ESPN: Font vs. Vera, также известный как UFC on ESPN 35 или UFC Vegas 53 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 30 апреля 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Марлон Вера победил Роба Фонта единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в легчайшем весе между Робом Фонтом (#5 в рейтинге) и Марлоном Верой (#8 в рейтинге).

Ожидалось, что женский бой в минимальном весе между бывшей чемпионкой Invicta FC и претенденткой на титул чемпиона UFC Джессикой Пенне и Луаной Пинейру состоится на UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт в ноябре прошлого года, но тогда Пенне снялась с боя по нераскрытым причинам. Бой был переназначен на этот турнир. Однако, Пенне снова снялась с боя не раскрыв причины.

На турнире был запланирован бой в легком весе между Джо Лозоном и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе Дональдом Серроне. Однако бой был перенесен на 7 мая на турнир UFC 274 по неизвестным причинам.

На турнире был запланирован бой в легком весе между Джаредом Гордоном и Рафаэлем Алвисом. Тем не менее, Алвис снялся с боя по нераскрытым причинам и был заменен Грантом Доусоном.

Ожидалось, что Джастин Тафа и Джейк Колье встретятся в поединке в тяжелом весе на этом турнире. Однако Тафа снялся с турнира по нераскрытым причинам и был заменен бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Орловским.

На этом мероприятии должен был состояться женский бой в наилегчайшем весе между Антониной Шевченко и Кортни Кейси. Однако бой был перенесен на UFC Fight Night 210 в июле из-за травмы колена Шевченко на тренировке.

Бой в тяжелом весе между Александром Романовым и Чейзом Шерманом должен был состояться за неделю до этого на UFC Fight Night: Лемус vs. Андради. Тем не менее, бой был перенесен на этот турнир после того, как Шерман был признан неспособным соревноваться из-за незначительных проблем со здоровьем.

На турнире должен был состояться бой в наилегчайшем весе, в котором должны были встретиться дебютанты Татсуро Таира и Карлос Канделарио. Однако, всего за несколько часов до начала турнира бой был отменён из-за болезни Канделарио. Поединок будет проведён двумя неделями позже на турнире UFC Fight Night: Блахович vs. Ракич.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Роб Фонт не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории (перевес 1,13 кг) и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника. Бой пройдёт в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Марлон Вера vs. Роб Фонт
 Выступление вечера: Жоандерсон Бриту и Франсиску Фигейреду

Из-за проваленного взвешивания Роб Фонт лишается права на получение денежного бонуса, который выплачивается его сопернику. Таким образом, Марлон Вера получил награду в размере $100,000.

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
2 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Уолт Харрис (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса

Луана Пинейру (бывший #15) покинула рейтинг Топ-15 женского минимального веса

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN